Erofeeva ist internationale Umschrift für den russischen Familiennamen Jerofejewa (weibl. Form von Jerofejew):

 Olga Jerofejewa (* 1985), russische Profi-Triathletin
 Tamara Jerofejewa (* 1982), ukrainische Gymnastin